Symbol může být:

 symbol – vizuální znak, obrazec, který zastupuje nějaký význam
 symbol (lingvistika) – druh zástupného znaku v jazykovědě a sémiotice
 státní symboly – vlajka, znak, hymna a další symboly reprezentující určitý stát

matematika a informatika
 matematické symboly a značky – používané v matematických zápisech
 symbol (formální jazyky) – libovolný prvek abecedy v teorii formálních jazyků

film
 Symbol (film) – japonský film z roku 2009

Související články 
 symbolika